Sierra de Luna ist ein Ort und eine Gemeinde in der Provinz Saragossa in der Autonomen Region Aragón in Spanien. Sie zählte  Einwohner am .

Lage 
Sierra de Luna liegt etwa 50 Kilometer nördlich von Saragossa im Pyrenäenvorland in einer Höhe von .

Bevölkerungsentwicklung 
Demographische Daten für Sierra de Luna von 1900 bis 2021:

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Santa Águeda aus dem 17. Jahrhundert

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Aragonien